Municipio de Irving puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Irving (condado de Faulk, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Faulk.
 Municipio de Irving (condado de Montgomery, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Irving (condado de Brown, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Irving (condado de Barry, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Barry.
 Municipio de Irving (condado de Kandiyohi, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kandiyohi.